Hauptartikel: Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2001

Deutschland

Finnland 

Kader 2001
Kaderliste